Diese Liste zählt die Mitglieder der Hamburgischen Bürgerschaft während der 5. Wahlperiode (1961–1966) auf.

Zusammensetzung

Abgeordnete

Weblinks 
 Seite der Hamburgischen Bürgerschaft

 06